Ла Фреса има више значења:

 Ла Фреса (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фреса (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику